

Persone 
 Daniele Sette (1918-2013) – fisico italiano
 Daniele Sette (1992) – sciatore svizzero